— четвёртый полноформатный студийный альбом группы Artillery, выпущенный в 1999 году лейблом Die Hard Music. Оформлением обложки занимался художник, ранее работавший с Labyrinth и Holy Mother.

Об альбоме

Воссоединение, издание альбома 
Выпуск альбома ознаменовался воссоединением группы, произошедшем в 1998 году. Предыдущий полноформатный альбом By Inheritance вышел в 1990 году — за год до распада группы. В 1998 году лейбл Mighty Music заинтересовался изданием композиций с ранних демозаписей группы, что вылилось в сборник Deadly Relics. После издания компиляции, участники группы организовали небольшую вечеринку, в ходе которой исполнили несколько старых композиций. На вечеринке также присутствовал представитель лейбла Die Hard Music, который и заинтересовался творчеством Artillery и, в итоге, предложил выпустить новый альбом.

Работа над альбомом 
Работа по созданию композиций началась в 1999 году. Участники группы, по словам Мортена, попытались на новом альбоме соединить элементы прошлых двух альбомов коллектива — By Inheritance и Terror Squad. В качестве же непосредственных участников записи альбома выступили трое прошлых участников коллектива — Мортен (гитара, бас) и Майкл Штютцеры (гитара), Флемминг Ронсдорф (вокал), а также приглашённый ударник Пэр Йенсен их Konkhra. Другие музыканты, известные по старым составам Artillery, отказались от участия в записи.

Лирика 
Композиция Out of the Trash является третьей частью Trash-серии, начатой группой композицией In the Trash (альбом Terror Squad) и Back in the Trash (альбом By Inheritance).

Список композиций 
 «Cybermind» — 4:01
 «How Do You Feel» — 4:01
 «Out of the Trash» — 4:00
 «Final Show» — 5:27
 «WWW» — 3:54
 «Violent Breed» — 3:48
 «Theatrical Exposure» — 3:57
 «B.A.C.K.» — 3:48
 «The Cure» — 3:18
 «Paparazzi» — 4:07
 «Fly» — 4:25
 «Jester» — 5:18

Участники записи 
 Майкл Штютцер — гитара
 Мортен Штютцер — гитара, бас
 Флемминг Ронсдорф — вокал
 Пэр Йенсен — ударные

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Artillery
Альбомы 1999 года